Kassett kan syfta på:

 Bokkassett – låda för förvaring av två eller flera sammanhörande bokband
 Kassettak – utsmyckning av tak, valv eller valvbåges insida
 Kassettband – analogt, magnetiskt lagringsmedium för ljud och data
 Kassettbreven – brev skrivna av Maria Stuart
 Spelkassett – form av insticksmodul som används for att lagra och distribuera datorprogram
 Videokassett – typ av lagringsmedium på vilket rörliga bilder kan lagras